Meretseger (godin)
 Meretseger (koningin)